Il doppio  dell'Intersport Heilbronn Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Delgado e Jonathan Marray hanno battuto in finale Frank Moser e David Škoch 6–1, 6–4.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)
  Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (semifinali)

  Frank Moser /  David Škoch (finale)
  Philipp Marx /  Dominik Meffert (primo turno)

Tabellone

Draw

Collegamenti esterni 
 

Intersport Heilbronn Open 2011
ATP Challenger Tour 2011